Липник — название нескольких населённых пунктов в различных славянских государствах:
 Липник — село в Болгарии. Находится в Разградской области, входит в общину Разград.
 Липник — село в Окницком районе Молдавии.
 Липник — деревня в Вашкинском районе Вологодской области России.
 Липник — деревня в Череповецком районе Вологодской области России.
 Липник — деревня в Медвенском районе Курской области.
 Липник — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Липник (Словакия)
 Гмина Липник в Польше.

Также имеется несколько составных названий с частями «Липник» или «Липники».

См. также 
 Липники